Munjava je lahko:
 Munjava Modruška (Hrvaška)
 Munjava (Hrvaška)